3 miejscowości w Estonii:
 Soosalu – wieś w prowincji Järva, w gminie Albu.
 Soosalu – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Soosalu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.